Le groupe des Alvéolés (Alveolata), ou alvéolobiontes, est constitué d'organismes vivants unicellulaires de formes assez diverses. La monophylie du groupe est basée essentiellement sur l'étude des ARNr 18S. Il existe cependant un caractère qui leur est propre : la présence de vésicules sous-membranaires, les alvéoles (d'où ce taxon tire son nom), largement distribuées et pouvant servir de réservoir calcique, ou contenir un matériel dense comme les plaques thécales des dinophytes.

Les plus anciens fossiles d'alvéolobiontes connus sont des dinophytes du Silurien (-420 Ma).

Caractéristiques 
La caractéristique commune la plus notable est la présence d'alvéoles (sacs) corticales (près de la surface). Ce sont des vésicules (sacs) aplaties disposées en une couche juste sous la membrane et la soutenant, contribuant généralement à une pellicule flexible (peau fine). Dans les dinoflagellés blindés, ils peuvent contenir des plaques rigides. Les alvéolés ont des mitochondries avec des crêtes tubulaires (invaginations) et les cellules ont souvent des intrusions semblables à des pores à travers la surface cellulaire. Le groupe contient des organismes libres et parasites, des flagellés prédateurs et des organismes photosynthétiques.

Classification 

Le groupe des alvéolobiontes rassemble :
 Les ciliés, avec plus de 7000 espèces, comme la paramécie ou le stentor.
 Les dinophytes, organismes unicellulaires autotrophes par endosymbiose d'une algue verte.
 Les apicomplexes, des protistes parasites responsables de maladies comme le paludisme chez les animaux plus complexes. Ils sont dépourvus d'appareil locomoteur.

N.B. Les foraminifères qui y avaient été incorporées par certains auteurs sont maintenant rattachées aux Rhizaria.

Selon  :
 embranchement des Apicomplexa Levine, 1970
 embranchement des Ciliophora Doflein, 1901
 embranchement des Dinozoa

Selon  :
 embranchement des Ciliophora Doflein, 1901
 sous-embranchement des Intramacronucleata
 sous-embranchement des Postciliodesmatophora
 embranchement des Myzozoa Cavalier-Smith & Chao
 sous-embranchement des Apicomplexa

Phylogénie 
Basé sur une compilation des œuvres suivantes.

Des recherches récentes indiquent que les Dinoflagelllata ont en fait émergé des Perkinsea. De plus, les Perkinsea ont émergé des Apicomplexa.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Classification phylogénétique du vivant par Guillaume Lecointre et Hervé Le Guyader aux éditions Belin

Liens externes 

 
 
 
 
 
 
 Les Alveolata, projet  

Harosa (nom scientifique)